Burning in Hell é uma banda brasileira de Power Metal formada em Caxias do Sul em meados de 1995, contando atualmente com dois álbuns lançados.

O segundo álbum da banda, Believe, lançado pela Encore Records em outubro de 2006, contou com a participação do guitarrista Andreas Kisser.

Formação 
 Leandro Moreira - Vocal
 Geraldo Aita - Guitarra
 Marcelo Moreira - Bateria

Ex-integrantes 
 Emanuel Pieruccini
 Tiago Della Vega
 Jil Andrade
 Gabriel Doria
 Andrew BG
 Rodrigo Couto
Ale Moreira

Discografia

Álbuns 
 2004 - Freedom
 2006 - Believe que contou com lançamento simultaneo no Brasil e no Japão

Demo 
 1996 - Under my Dominate
 1999 - World of Illusion

Ligações externas 
 

Bandas formadas em 1995
Bandas do Rio Grande do Sul
Bandas de power metal